Název Borecký potok má více vodních toků:

 Borecký potok (přítok Bystřice) – levostranný přítok Bystřice v okrese Karlovy Vary
 Borecký potok (přítok Labe) – pravostranný přítok Labe v okrese Trutnov
 Borecký potok (přítok Lužnice) – pravostranný přítok Lužnice v okrese Tábor
 Borecký potok (přítok Střely) – pravostranný přítok Střely v okrese Karlovy Vary
 Borecký potok (přítok Vlašimské Blanice) – pravostranný přítok Vlašimské Blanice v okrese Benešov